Il singolare del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Ortiz che ha battuto in finale Laurence Tieleman 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (secondo turno)
 Roberto Jabali (secondo turno)
 Jaime Oncins (semifinali)
 Danilo Marcelino (quarti di finale)

 Mario Rincon (quarti di finale)
 Óscar Ortiz (Campione)
 Miguel Pastura (primo turno)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1994